Feistauer ist der Familienname folgender Personen:

 Jaroslav Feistauer (* 1909; † unbekannt), tschechoslowakischer Skisportler
 Josef Feistauer, tschechoslowakischer Skisportler